Iapetus (auch: Japetus, Iapetos) bezeichnet:
 einen Titanen der griechischen Mythologie, siehe Iapetos (Sohn der Gaia und des Uranos)
 in der Erdgeschichte einen Ozean im Erdzeitalter des Paläozoikums, siehe Iapetus (Ozean)
 in der Astronomie den drittgrößten Mond des Planeten Saturn, siehe Iapetus (Mond) 
 eine Gattung der Wanzenfamilie Largidae, siehe Japetus (Gattung)
 Iapetus-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis